Pospíšil bzw. Pospisil ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Pospíšil (1905–1959), tschechischer evangelischer Theologe
 František Pospíšil (* 1944), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jaroslav Pospíšil (* 1981), tschechischer Tennisspieler
 Jiří Pospíšil (Radsportler) (* 1973), tschechischer Radsportler
 Jiří Pospíšil (* 1975), tschechischer Politiker und Minister (ODS)
 Josef Pospíšil (1845–1926), tschechischer katholischer Theologe 
 Juraj Pospíšil (1931–2007), slowakischer Komponist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Michal Pospíšil (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Pospíšil (* 1944), tschechisch-deutscher Koch
 Peter Pospíšil (1944–2006), tschechoslowakischer Handballspieler und Sportfotograf
 Peter Pospisil (* 1966), österreichischer Fußballspieler
 Tomáš Pospíšil (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler 
 Vasek Pospisil (* 1990), kanadischer Tennisspieler
 Zdeněk Pospíšil (1924–2009), tschechoslowakischer Sprinter 

sowie der
 Gebrüder Pospíšil, tschechische Weltmeister im Radball

Siehe auch:
 Pospíšilová, Pospischil